Pride Critical Countdown 2004 foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships. Aconteceu em  na Saitama Super Arena em Saitama, Japão.

Background 
O vencedor da luta entre Jackson e Arona ganharia uma chance de disputar o Cinturão Peso Médio do Pride contra o campeão Wanderlei Silva.

Esse evento contou o segundo round do Grand Prix de Pesados do Pride de 2004, com o vencedor se tornando o Campeão Peso Pesado do Pride.

Resultados

Chave do Grand Prix de Pesados do Pride de 2004 

1 As chaves foram mudadas para o Pride Final Conflict 2004.

Referências

Ligações Externas 
 Site Oficial do Pride
 Sherdog.com
 MMAFighting.com

2004 nas artes marciais mistas